Grand Prix d'Italie peut correspondre au :
 Grand Prix automobile d'Italie, une épreuve de Formule 1 ;
 Grand Prix moto d'Italie, une épreuve de vitesse moto.